Pyrausta — рід лускокрилих комах родини вогнівок-трав'янок (Crambidae). Рід поширений по всьому світі. Гусениці живляться близько землі в сплетеному листі кормових рослин.

Види

A 

 Pyrausta acontialis 
 Pyrausta acrionalis 
 Pyrausta acrobasella 
 Pyrausta adsocialis 
 Pyrausta aerealis 
 Pyrausta albescens 
 Pyrausta albipedalis 
 Pyrausta albogrisea 
 Pyrausta alexandra 
 Pyrausta amatalis 
 Pyrausta amboinalis 
 Pyrausta amelokalis 
 Pyrausta amiculatalis 
 Pyrausta anastasia 
 Pyrausta andrei 
 Pyrausta ankaratralis 
 Pyrausta antisocialis 
 Pyrausta apicalis 
 Pyrausta approximalis 
 Pyrausta arabica 
 Pyrausta arizonicalis 
 Pyrausta armeniaca 
 Pyrausta asopialis 
 Pyrausta assutalis 
 Pyrausta atrifusalis 
 Pyrausta atropurpuralis 
 Pyrausta augustalis 
 Pyrausta aurata 
 Pyrausta aurea

B-C 

 Pyrausta babalis 
 Pyrausta bambucivora 
 Pyrausta benenotata 
 Pyrausta bicoloralis 
 Pyrausta bicornutalis 
 Pyrausta bieti 
 Pyrausta bilineaterminalis 
 Pyrausta bisignata 
 Pyrausta bitincta 
 Pyrausta borealis 
 Pyrausta bostralis 
 Pyrausta bouveti 
 Pyrausta californicalis 
 Pyrausta callidoralis 
 Pyrausta cardinalis 
 Pyrausta carnifex 
 Pyrausta castalis 
 Pyrausta centralis 
 Pyrausta childrenalis 
 Pyrausta chilialis 
 Pyrausta chrysitis 
 Pyrausta chrysopygalis 
 Pyrausta chrysoterma 
 Pyrausta cingulata 
 Pyrausta cinnamomealis 
 Pyrausta coactalis 
 Pyrausta coccinea 
 Pyrausta coenalis 
 Pyrausta comastis 
 Pyrausta contigualis 
 Pyrausta contristalis 
 Pyrausta coracinalis 
 Pyrausta corinthalis 
 Pyrausta culminivola 
 Pyrausta curvalis

D-F 

 Pyrausta dapalis 
 Pyrausta decetialis 
 Pyrausta deidamialis 
 Pyrausta delicatalis 
 Pyrausta demantrialis 
 Pyrausta despicata 
 Pyrausta diatoma 
 Pyrausta diplothaera 
 Pyrausta dissimulans 
 Pyrausta distictalis 
 Pyrausta draesekei 
 Pyrausta ecteinalis 
 Pyrausta elwesi 
 Pyrausta episcopalis 
 Pyrausta euchromistes 
 Pyrausta euergestalis 
 Pyrausta euprepialis 
 Pyrausta euralis 
 Pyrausta euryphaea 
 Pyrausta facitalis 
 Pyrausta falcatalis 
 Pyrausta ferrealis 
 Pyrausta ferrifusalis 
 Pyrausta fieldialis 
 Pyrausta flavibrunnea 
 Pyrausta flavibrunnealis 
 Pyrausta flavicollalis 
 Pyrausta flavidiscata 
 Pyrausta flavimarginalis 
 Pyrausta flavofascialis 
 Pyrausta flavipunctalis 
 Pyrausta fodinalis 
 Pyrausta fuliginata 
 Pyrausta fulvalis 
 Pyrausta fulvilinealis 
 Pyrausta fulvitinctalis 
 Pyrausta furvicoloralis

G-K 

 Pyrausta gazalis 
 Pyrausta gemmiferalis 
 Pyrausta generosa 
 Pyrausta genialis 
 Pyrausta gentillalis 
 Pyrausta germanalis 
 Pyrausta gracilalis 
 Pyrausta grisealis 
 Pyrausta griseocilialis 
 Pyrausta griseofumalis 
 Pyrausta griveaudalis 
 Pyrausta grotei 
 Pyrausta haemapastalis 
 Pyrausta haematidalis 
 Pyrausta hampsoni 
 Pyrausta heliacalis 
 Pyrausta heliothidia 
 Pyrausta homonymalis 
 Pyrausta ictericalis 
 Pyrausta idonealis 
 Pyrausta ignealis 
 Pyrausta ilithucialis 
 Pyrausta illiberalis 
 Pyrausta infuscalis 
 Pyrausta inglorialis 
 Pyrausta inornatalis 
 Pyrausta insequalis 
 Pyrausta insignitalis 
 Pyrausta insularis 
 Pyrausta interfixalis 
 Pyrausta internexalis 
 Pyrausta inveterascalis 
 Pyrausta issykkulensis 
 Pyrausta kandalis 
 Pyrausta klotsi

L-N 

 Pyrausta lambomakandroalis 
 Pyrausta laresalis 
 Pyrausta laristanalis 
 Pyrausta laticlavia 
 Pyrausta leechi 
 Pyrausta lethalis 
 Pyrausta limbata 
 Pyrausta limbopunctalis 
 Pyrausta linealis 
 Pyrausta louvinia 
 Pyrausta maenialis 
 Pyrausta mandarinalis 
 Pyrausta marginepunctalis 
 Pyrausta melaleucalis 
 Pyrausta melanocera 
 Pyrausta metasialis 
 Pyrausta microdontalis 
 Pyrausta microdontaloides 
 Pyrausta minimalis 
 Pyrausta mitis 
 Pyrausta monosema 
 Pyrausta morelensis 
 Pyrausta morenalis 
 Pyrausta moupinalis 
 Pyrausta mystica 
 Pyrausta napaealis 
 Pyrausta nexalis 
 Pyrausta nicalis 
 Pyrausta nigrata 
 Pyrausta nigrimaculata 
 Pyrausta niveicilialis 
 Pyrausta noctualis 
 Pyrausta nugalis

O-P 

 Pyrausta oberthuri 
 Pyrausta obfuscata 
 Pyrausta obscurior 
 Pyrausta obstipalis 
 Pyrausta obtusanalis 
 Pyrausta occidentalis 
 Pyrausta ochracealis 
 Pyrausta ochreicostalis 
 Pyrausta odontogrammalis 
 Pyrausta oenochrois 
 Pyrausta omicronalis 
 Pyrausta onythesalis 
 Pyrausta orphisalis 
 Pyrausta ostrinalis 
 Pyrausta pachyceralis 
 Pyrausta paghmanalis 
 Pyrausta pastrinalis 
 Pyrausta pauperalis 
 Pyrausta pavidalis 
 Pyrausta pectinalis 
 Pyrausta pellicalis 
 Pyrausta perkeo 
 Pyrausta perlalis 
 Pyrausta perlelegans 
 Pyrausta perparvula 
 Pyrausta perrubralis 
 Pyrausta persimilis 
 Pyrausta peyrieralis 
 Pyrausta phaeochysis 
 Pyrausta phaeophoenica 
 Pyrausta phoenicealis 
 Pyrausta phragmatidalis 
 Pyrausta pilatealis 
 Pyrausta pionalis 
 Pyrausta plagalis 
 Pyrausta plinthinalis 
 Pyrausta ploimalis 
 Pyrausta polygamalis 
 Pyrausta porphyralis 
 Pyrausta postalbalis 
 Pyrausta postaperta 
 Pyrausta posticalis 
 Pyrausta prochytalis 
 Pyrausta pseuderosnealis 
 Pyrausta pseudonythesalis 
 Pyrausta pulchripictalis 
 Pyrausta punctilinealis 
 Pyrausta purpuralis 
 Pyrausta purpuraria 
 Pyrausta pygmealis 
 Pyrausta pyrocausta 
 Pyrausta pythialis

Q-S 

 Pyrausta quadrimaculalis 
 Pyrausta quadrimaculalis 
 Pyrausta rectifascialis 
 Pyrausta retidiscalis 
 Pyrausta rhipheusalis 
 Pyrausta rhodoxantha 
 Pyrausta roseivestalis 
 Pyrausta rubellalis 
 Pyrausta rubescentalis 
 Pyrausta rubralis 
 Pyrausta rubricalis 
 Pyrausta rueckbeili 
 Pyrausta rufalis 
 Pyrausta salvia 
 Pyrausta sanguifusalis 
 Pyrausta sanguinalis 
 Pyrausta sarobialis 
 Pyrausta sartoralis 
 Pyrausta scurralis 
 Pyrausta semirubralis 
 Pyrausta sexplagialis 
 Pyrausta shirleyae 
 Pyrausta signatalis 
 Pyrausta sikkima 
 Pyrausta silhetalis 
 Pyrausta socialis 
 Pyrausta splendida 
 Pyrausta staiusalis 
 Pyrausta sthenialis 
 Pyrausta stigmatalis 
 Pyrausta strigatalis 
 Pyrausta suavidalis 
 Pyrausta subcrocealis 
 Pyrausta subflavalis 
 Pyrausta subfuscalis 
 Pyrausta subgenerosa 
 Pyrausta subinquinalis 
 Pyrausta subsequalis 
 Pyrausta subviolalis 
 Pyrausta sumptuosalis 
 Pyrausta surinamensis 
 Pyrausta syfanialis 
 Pyrausta syntomidalis 
 Pyrausta szetschwanalis

T-Z 

 Pyrausta tapaishanensis 
 Pyrausta tatalis 
 Pyrausta tenuilinea 
 Pyrausta terminalis 
 Pyrausta tetraplagalis 
 Pyrausta theialis 
 Pyrausta thibetalis 
 Pyrausta tinctalis 
 Pyrausta tithonialis 
 Pyrausta tortualis 
 Pyrausta trimaculalis 
 Pyrausta triphaenalis 
 Pyrausta tripunctalis 
 Pyrausta trizonalis 
 Pyrausta tschelialis 
 Pyrausta tuolumnalis 
 Pyrausta tyralis 
 Pyrausta unifascialis 
 Pyrausta unipunctata 
 Pyrausta vanalis 
 Pyrausta variegalis 
 Pyrausta venilialis 
 Pyrausta vicarialis 
 Pyrausta viola 
 Pyrausta violascens 
 Pyrausta virginalis 
 Pyrausta volupialis 
 Pyrausta votanalis 
 Pyrausta xanthomela 
 Pyrausta zeitunalis 
 Pyrausta zonalis

Примітки 

Вогнівки-трав'янки
Роди лускокрилих